Ten Top – autorski magazyn muzyczny Marcina Jędrycha nadawany w RMF FM od 24 lutego 2007 do 1 lipca 2012 w sobotę i niedzielę między 18:00 a 22:00.

W audycji prezentowane były zarówno najnowsze muzyczne hity, jak i największe przeboje ostatnich lat. W programie można było usłyszeć również single zapowiadające płyty polskich i zagranicznych artystów. Stałymi punktami audycji były dodatki pod tytułem: Skojarzone numer, Co oni śpiewają, Twój typ, Mikroklimat i Top 90. Co tydzień gościem Marcina Jędrycha był: Dariusz Maciborek – gospodarz POPListy RMF FM.

Audycje RMF FM